Аббревиатура OCA может означать:

 Обсерватория Лазурного берега ()
 Православная Церковь в Америке ()
 Олимпийский совет Азии ()